

Patronyme 
, ,  ou  est un nom de famille japonais comptant 201 titulaires, principalement dans les préfectures d'Ōsaka et de Fukuoka. Les caractères 材木 peuvent aussi se lire Zaimoku, tandis que 在木 peut se lire Ariki. Le nom Saiki (済木), peut aussi se lire Zaiki. D'autres formes éteintes du nom incluent 材寄 et 戝木.

Personnalités 
 , chercheur japonais ;
 , auteur japonais ;
 , acteur japonais.

Prénom 
Sept personnes au Japon portent le prénom Zaiki.

Personnalités 
 , boxeur coréen-japonais dont le vrai nom est Bae Zaisu (裵 在樹).

Voir aussi

Notes et références 



Homonymie de patronyme
Patronyme japonais